L'Expédition (Abhijan) : film de Satyajit Ray (1962)
 L'Expédition : troisième tome du deuxième cycle (Bételgeuse) de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran
 L'expédition : une livre de Agnès Desarthe et Willi Glasauer
 L'Expédition : une série en bande dessinée d'aventure créée par Richard Marazano et Marcelo Frusin
 L'Expédition : album du groupe musical Les Cowboys Fringants (2008)
L'Expédition : un navire négrier français de la Compagnie des Indes au

Notes et références